Pierre Lelong ist der Name folgender Personen:

* Pierre Lelong (General) (1891–1947), französischer General
 Pierre Lelong (Mathematiker) (1912–2011), französischer Mathematiker
 Pierre Lelong (Politiker) (* 1931), französischer Politiker
 Pierre Lelong (Rennfahrer), französischer Autorennfahrer